Visioni  – film del 2009 diretto da Luigi Cecinelli
 Visioni  – romanzo di Fiona Brand, n. 332 de I nuovi bestsellers
 Visioni  – espansione di Magic: l'Adunanza
 Visioni  – brano musicale dei New Trolls

Pagine correlate 
 Visione
 Visions
 Vision